Il comico genovese Maurizio Crozza ha creato vari personaggi che sono imitazioni o personaggi inventati o imitazioni di persone sconosciute.

Elenco personaggi

Andrea Agnelli
Manuel Agnelli
Maria Elisabetta Alberti Casellati
José Altafini
Mariano Apicella
Domenico Arcuri
Lucia Azzolina 
Antonio Banderas
Joe Bastianich
Teresa Bellanova
Maurizio Belpietro
Luciano Benetton
Marina Berlusconi
Silvio Berlusconi
Pier Luigi Bersani
Patrizio Bianchi
Bibendus
Mattia Binotto
Aldo Biscardi
Stefano Bonaccini
Alessandro Borghese
Miguel Bosé
Umberto Bossi
Giovanna Botteri
Angelo Branduardi 
Flavio Briatore
Renato Brunetta
Claudio Burlando 
George W. Bush
Rocco Buttiglione
Massimo Cacciari
Urbano Cairo
Roberto Calderoli
Carlo Calenda
Susanna Camusso
Annamaria Cancellieri 
Antonino Cannavacciuolo
Candido Cannavò
Carlo III del Regno Unito
Gianroberto Casaleggio
Beppe Caschetto
Luigi Cesaro
Roberto Cingolani
Monica Cirinnà
Bill Clinton
Fulvio Collovati
Antonio Conte
Giuseppe Conte
Tim Cook (Iothin Cook)
Luca Cordero di Montezemolo
Don Vito Corleone 
Mauro Corona
Serse Cosmi
Saverio Cotticelli
Vito Crimi
Andrea Crisanti
Rosario Crocetta
Brunello Cucinelli
Gianni Cuperlo
Piercamillo Davigo
Carlo De Benedetti
Vincenzo De Luca 
Diego Della Valle
Alessandro Di Battista
Luigi Di Maio
Domenico Dolce
Plácido Domingo
Mario Draghi
Ennio Doris 
Elio
Michele Emiliano
Guglielmo Epifani
Giovanbattista Fazzolari
Valeria Fedeli
Vittorio Feltri
Massimo Ferrero
Tiziano Ferro
Francesco Paolo Figliuolo
Giovanni Floris
Attilio Fontana
Lorenzo Fontana
Alberto Forchielli
Roberto Formigoni
Carlo Freccero
Alan Friedman
Gianfranco Frugnaro
Massimiliano Fuksas (Fuffas)
Stefano Gabbana
Giulio Gallera
Massimo Galli
Maurizio Gasparri
Marcello Gemmato
Genny 'a carogna
Paolo Gentiloni
Niccolò Ghedini 
Roberto Giacobbo
Giorgio Gori
Bianca Laura Granato
Pietro Grasso
Beppe Grillo
Roberto Gualtieri
Francesco Guccini
François Hollande
Antonio Ingroia
Steve Jobs
Elton John
Jovanotti
Gipsy Kings
Cécile Kyenge
Ignazio La Russa
Maurizio Landini
Roberto Laurenzi
Leognez
Enrico Letta
Gianni Letta
Franco Locatelli
Guido Longo
Raffaello Lupi
Edward Luttwak
Roberto Mancini
Maurizio Mannoni (Mannoioni)
Alfio Marchini
Sergio Marchionne
Ignazio Marino
Roberto Maroni
Gigi Marzullo
Frank Matano
Sergio Mattarella
Giorgia Meloni
Enrico Mentana 
Angela Merkel
Enrico Michetti
Mika
Marco Minniti
Luc Montagnier
Mario Monti
Pierre Moscovici
José Mourinho
Napalm 51 
Giorgio Napolitano
Carlo Nordio
Giulio Orlandini
Alessandro Orsini
Pier Carlo Padoan 
Nando Pagnoncelli
Marco Pannella
Gino Paoli
Papa Benedetto XVI
Papa Francesco
Arturo Parisi
Giorgio Parisi
Matteo Piantedosi
Simone Pillon
Giuliano Pisapia
Irene Pivetti
Giuliano Poletti
Romano Prodi
Federico Rampini
Antonio Razzi
Massimo Recalcati
Red Ronnie
Matteo Renzi
Valentino Rossi
Vasco Rossi
Gianfranco Rotondi 
Carlo Rovelli
Arrigo Sacchi
Matteo Salvini
Simone Salvini (Germidi Soia)
Gennaro Sangiuliano
Roberto Saviano
Emanuele Filiberto di Savoia
Eugenio Scalfari
Francesco Schettino
Mimmo Scialla
Beppe Severgnini
Skin
Paolo Sorrentino (Sonlentino)
Roberto Speranza
Giuseppe Spinelli
Nino Spirlì
Sting
Suora nana che fuma
Carlo Tavecchio
Thar
Danilo Toninelli
Oliviero Toscani
Flavio Tosi
Giovanni Toti
Giulio Tremonti
Giovanni Tria
Donald Trump
Frédéric Vasseur
Walter Veltroni
Nichi Vendola
Gian Piero Ventura
Denis Verdini
Sergio Vessicchio
Il Volo
Ursula von der Leyen
Bono Vox
Bruce Willis
Gustavo Zagrebelsky
Alberto Zangrillo
Luca Zaia
Volodymyr Zelens'kyj
Antonino Zichichi
Nicola Zingaretti
Giuseppe Zuccatelli

Liste di televisione
Liste di persone